Default (software), een vooraf ingestelde waarde die gegeven wordt aan een variabele als de gebruiker van de software zelf geen waarde invoert
 Default (band), een Canadese band uit Vancouver
 Defaultnetwerk, een term uit de neurowetenschap
 Default (financiën), een term in verband met problemen bij een krediet
 Default (single), een single van de Schotse band Django Django